Alija oder Alijah steht für:

 Alija, die Rückkehr von Juden nach Israel
 Alija Bet, Codename für die Einwanderung von Juden in Palästina nach 1934
 Kinder- und Jugend-Alijah, jüdische Organisation in der Zeit des Nationalsozialismus
 Alija-Sketch, israelischer Fernseh-Sketch
 Alija (Vorname), weiblicher Vorname
 Alijah laTorah, das Lesen eines Toraabschnitts in der Synagoge

Orte:
 Alija (Aqtöbe), Ort im Gebiet Aqtöbe, Kasachstan
 Alija del Infantado, Ort in Kastilien und León, Spanien

Alija ist der Familienname folgender Personen:
 Ifraim Alija (* 1985), kosovarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aaliyah
 Alia (Begriffsklärung)
 Jisra’el ba-Alija, politische Partei in Israel